Franzhausen ist der Name folgender Orte:

 Franzhausen (Gemeinde Nußdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Nußdorf ob der Traisen, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Franzhausen (Gemeinde Winklarn), Ortsteil von Winklarn, Bezirk Amstetten, Niederösterreich